Asingaborg (Middelstum)
 Asingaborg (Ulrum)
 Asingaborg (Warffum) of Warffumborg